Písek kan verwijzen naar de volgende Tsjechische plaatsen:
 Okres Písek, een district in de regio Zuid-Bohemen
 Písek (okres Písek), een gemeente in dit district
 Písek (okres Hradec Králové), een gemeente in het district Hradec Králové
 Písek (okres Frýdek-Místek), een gemeente in het district Frýdek-Místek
 Moravský Písek, een gemeente in het district Hodonín